Gminy w USA:
 Lehman (ang. Lehman Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Lehman (ang. Lehman Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Pike